Alessandro D'Agostini – arbitro di calcio italiano
 Ermelindo D'Agostini – calciatore italiano
 Franca D'Agostini – filosofa italiana
 Leonardo D'Agostini – regista e sceneggiatore italiano
 Mario D'Agostini – ufficiale e aviatore italiano
 Matt D'Agostini – hockeista su ghiaccio canadese

Pagine correlate
D'Agostino